В Камеруне насчитывается 286 языков. Они включают в себя 55 афразийских языков, два нило-сахарских языка, 4 убангийских языка, и 169 нигеро-конголезских языков. Эта последняя группа разделяется на один сенегамбийский язык (фульфульде), 28 языков адамава, и 142 бенуэ-конголезских языка (130 из них являются языками банту). 

По данным международной организации франкоязычных стран (МОФ) на 2022 год 41,17 % населения Камеруна владеет французским языком.

Английский и французский являются официальными, наследованными колониальным периодом Камеруна как колонии Великобритании и Франции с 1916 по 1960 годы. Нация стремится к двуязычию, но в действительности, очень мало камерунцев говорят на обоих (французском и английском) языках, а многие и вовсе ни на одном из них. Правительство создало несколько двуязычных школ в попытке научить обоим языкам более равномерно. Камерун является членом Содружества наций и Франкофонии.

Большинство англо-язычного населения Северо-Западной и Юго-Западной провинций говорят на пиджине-инглиш, как на лингва франка. Фульфульде выполняет ту же функцию на севере, а эвондо во многом в Центральной, Южной и Восточной провинций.

Смесь камерунских французского и английского языков (фр. Camfranglais) — новая форма связи пиджина, возникающего в городских районах и других территориях, где англофоны и франкофоны встречаются и взаимодействуют. Популярные певцы использовали гибридный язык и добавили ему популярности.

В образовании для глухих в Камеруне используется американский жестовый язык, который ввёл глухонемой американский миссионер Эндрю Фостер.

Существует мало литературы, радио и ТВ-программ на местных языках Камеруна. Тем не менее, большинство камерунских языков имеют алфавит или другую систему письменности, многие разработаны группами христианских миссионеров SIL International, которые также перевели Библию, христианские гимны и другие материалы. Общий алфавит для языков Камеруна был разработан в конце 1970-х как орфографическая система для всех языков Камеруна.

Султан Ибрагим Нджойя разработал письмо для языка бамум.

Примечания

Ссылки 
 Языки Камеруна
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Языки Камеруна